Лауреаты премии Локус за Лучший дебютный роман (Best First Novel), присуждаемой журналом «Локус». Награды присуждаются за работы, опубликованные в предыдущем календарном году.

Премия за лучший дебютный роман была впервые представлена в 1981 году и входит в число наград вручаемых до сих пор.

Примечания

См. также 
 Премия Локус

Ссылки 
 Список победителей  на сайте «Science Fiction Awards Database»

Премия «Локус»
Списки лауреатов премий
Награды по алфавиту
Фантастические романы
Награды за дебютное литературное произведение